Гоба:

 Гоба — город в Эфиопии.
 Гоба — крупнейший из найденных метеоритов (60 тонн).

 Гоба, Шарль Альбер (1843—1914) — швейцарский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1902).
 Гоба, Самуэль (1799—1879) — религиозный деятель швейцарского происхождения, протестантский епископ в Иерусалиме.